Алкейдан () — португальська власна назва.

Топоніми

Алкейдан (Фігейра-да-Фош) — парафія.
 Алкейдан-да-Серра — парафія.